Tendring ist die Bezeichnung mehrerer Orte

 Tendring (boot)
 Tendring (Essex), Dorf in England
 Tendring District, ein Bezirk in Essex
 Tendring, Stoke-by-Nayland, Suffolk
 Tendring Park, Australien